Luci Papiri Pet () era un amic de Ciceró al qual aquest va dirigir diverses cartes. Era un filòsof de l'escola epicúria, un home molt erudit i intel·ligent, però no consta que hagués deixat res escrit.

Referències 

Filòsofs epicuris de l'antiga Roma
Pet, Luci Papiri
Amics de Ciceró